Сафаров — фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 Сафаров, Альберт Талгатович (род. 1958) — советский биатлонист, тренер по биатлону, председатель КС Федерации биатлона Республики Башкортостан, мастер спорта.
 Сафаров, Амирджон (рд. 1995) — узбекистанский футболист, нападающий.
 Сафаров, Арам Аввакумович (1913—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сафаров, Асгат Ахметович (род. 1961) — руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан.
 Сафаров, Афган Гейдар оглы (1918—1990) — азербайджанский советский тренер и судья по лёгкой атлетике, заслуженный тренер СССР.
 Сафаров, Ахмед (1913—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Б-Г-Д 
 Сафаров, Байрам Асад оглу (род. 1950) — руководитель Азербайджанской общины Нагорного Карабаха.
 Сафаров, Вагиф Гусейнгулу оглы (род. 1941) — советский физик, доктор философии.
 Сафаров, Владимир Ашотович (1939—2021) — советский и узбекский журналист, писатель и историк футбола, джазмен.
 Сафаров, Вячеслав Иванович (род. 1940) — русский и французский физик.

 Сафаров, Гайрат Шавкатович (род. 1974) — узбекский политический деятель, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
 
 Сафаров, Джалил Азиз оглы (1962—1992) — Национальный Герой Азербайджана.

И-Л 
 Сафаров, Ибрагим Сафарович (1913—1998) — азербайджанский дендролог. 
 Сафаров, Ильяс Магамед оглы (1927—1997) — общественный и партийный деятель, депутат Верховного Совета Грузинской ССР VI-го Созыва, член ЦК Грузии.
 Сафаров, Качай Мовсум оглы (1907—1976) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Сафаров, Лятиф Башир оглы (1920—1963) — азербайджанский советский режиссёр, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.

М-О 
 Сафаров, Магамед Иса оглы (1896—1972) — грузинский революционер азербайджанского происхождения общественный деятель, почётный пенсионер Грузии.
 Сафаров, Марадона (род. 1994) — узбекистанский футболист, нападающий.
 Сафаров, Мухаммед Таги (псевдоним Таги Сидги; 1854—1903) — азербайджанский прозаик, поэт и журналист, педагог, публицист.
 Сафаров, Назир Сафарович (1905—1985) — узбекский советский писатель, сценарист и прозаик, драматург, журналист, военный корреспондент. Народный писатель Узбекистана.
 Сафаров, Низами Абдулла оглы (род. 1960) — азербайджанский политический деятель. Депутат Национального собрания Азербайджана.
 Сафаров, Орхан Ильхам оглы (род. 1991) — азербайджанский дзюдоист.

Р 
 Сафаров, Раджаб Саттарович (род. 1959) — российский политолог, специалист в области российско-иранских отношений.
 Сафаров, Рамиль Сахиб оглы (род. 1977) — азербайджанский офицер, получивший известность в связи с совершённым им убийством спящего армянского офицера Гургена Маргаряна.
 Сафаров, Рафаэль Суренович (1947—2019) — советский футболист и тренер.
 Сафаров, Ровшан Ильяс оглы (род. 1988) — азербайджанский дзюдоист-паралимпиец, чемпион Европы (2009), бронзовый призёр Всемирных игр 2010 года.
 Сафаров, Рубен Акопович (1930—2016) — советский, узбекский учёный, писатель и журналист, академик АН Узбекистана.

С, Ф 
 Сафаров, Сангак (1928—1993) — полевой командир Народного фронта Таджикистана в Гражданской войне в Таджикистане.
 Сафаров, Сапарбек Дибирович (род. 1986) — российский боец смешанного стиля.
 Сафаров, Сардар Мадат оглы (1960—1991) — азербайджанский советский милиционер, Национальный герой Азербайджана.
 Сафаров, Саттар Исмаил оглы (1937—2011) — азербайджанский экономист и политический деятель, доктор экономических наук.
 Сафаров, Сафар Гаюрович (1947—2016) — таджикский дипломат и государственный деятель.
 Сафаров, Турал Ильхам оглы (род. 1985) азербайджанский актер, кинорежиссёр.
 Сафаров, Фарис Меджидович (1920—1964) — Герой Советского Союза.
 Сафаров, Фирудин Саттар оглы (род. 1933) — советский, азербайджанский, узбекский музыкант, режиссёр, педагог, Народный артист Узбекской ССР и Азербайджана.

Э, Ю 
 Сафаров, Эльдар Сабир оглы (род. 1957) — азербайджанский государственный деятель.
 Сафаров, Юнис Бахшали оглы (1926—1994) — советский азербайджанский учёный-микробиолог.
 Сафаров, Юрий (род. 1971) — грузинский и российский актёр.
 Сафаров, Юсиф Алигулу оглы (1907—1963) — азербайджанский советский инженер-нефтяник, дважды лауреат Сталинской премии.
 Сафаров, Юсуф-Хаджи — один из наибов Шамиля.
 Сафаров, Юнис Бахшали оглы (1926—1994) — советский азербайджанский микробиолог, доктор ветеринарных наук, профессор.

